Der Rajon Schowkwa (ukrainisch /; russisch /) war ein ukrainischer Rajon mit etwa 110.000 Einwohnern. Er lag an der Grenze zu Polen im Nordwesten der Oblast Lwiw und hatte eine Fläche von 1295 km².

Der Rajon Schowkwa hatte mit 165 Städten, Siedlungen und Dörfern bis 2020 die größte Anzahl an bewohnten Orten in der ganzen Ukraine.

Geographie 
Der Rajon lag im nordwestlichen Teil der Oblast Lwiw und grenzte im Westen an Polen, im Norden an den Rajon Sokal (Ukraine), im Osten an den Rajon Kamjanka-Buska, im Südwesten an den Rajon Pustomyty, im Süden an Lemberg sowie im Südosten an den Rajon Jaworiw. Per Luftlinie, jeweils vom Stadtzentrum Schowkas gemessen, ist  Lemberg etwa 24 km entfernt, nach Kiew sind es etwa 468 km und nach Warschau etwa 318 km.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, das heutige Rajonsgebiet war zunächst noch auf die 3 Rajone Welyki Mosty, Kulykiw und Schowkwa aufgeteilt. Nach der Auflösung der Rajone Welyki Mosty und Kulykiw im Jahre 1959 wurden die Grenzen des Rajons auf die heutigen erweitert.
Zwischen 1951 und 1991 trug der Rajon den Namen Rajon Nesterow analog dem Namen der Rajonshauptstadt die Nesterow genannt wurde.

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des Rajons und Anschluss des Rajonsgebietes an den neugebildeten Rajon Lwiw sowie kleineren Teilen an den ebenfalls neugebildetenen Rajon Tscherwonohrad.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 3 Stadtratsgemeinden, 1 Siedlungsratsgemeinde, 1 Siedlungsgemeinde und 36 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 3 Städte
 2 Siedlungen städtischen Typs
 160 Dörfer

Städte

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks 

 Eintrag zum Rajon in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Schowkwa
Rajon Lwiw
Rajon Tscherwonohrad
Aufgelöst 2020